Giuseppe Gambari est le nom de plusieurs personnalités italiennes :
 Giuseppe Gambari (1763 - 1829), professeur de droit et avocat criminaliste et magistrat italien
 Don Giuseppe Gambari , musicien